ASC Waterwijk, een voetbalclub uit Almere
 Waterwijk (Almere), een woonwijk in het stadsdeel Almere Stad Oost
 Waterwijk (Amsterdam), een woonwijk op het voormalige GWL-terrein in het Amsterdamse stadsdeel West
 Waterwijk (Gent), een wijk in Gent tussen de Ottogracht en de Leie
 Waterwijk (Rotterdam), een woonwijk in de Rotterdamse wijk Nesselande